Birdseye – film svizzero del 2002
Birdseye – album di Tony Rich del 1998
Birdseye – comune statunitense dell'Indiana